

Musica 
 Ghetto (Ghetts) – rapper britannico
 Ghetto – singolo degli Statuto del 1987
 Ghetto – singolo di Akon del 2004
 Ghetto Gospel - singolo del rapper statunitense Tupac Shakur del 2005 
 Ghetto – singolo di Kelly Rowland del 2007

Altro 
 Ghetto – area nella quale persone vivono in gruppo, volontariamente o forzosamente, in regime di reclusione più o meno stretto
 Ghetto - zona del centro storico di Firenze
 Ghetto di Venezia
 Ghetto di Roma
 Ghetto di Leopoli
 Ghetto di Cracovia
 Ghetto di Varsavia
 Ghetto di Shanghai
 Ghetto di Lutsk
 Ghetto di Łódź
 Ghetto di Daugavpils
 Ghetto di Będzin
 Ghetto di Radom
 Ghetto degli ebrei - edificio storico della città di Cagliari

 Ghetto - località del comune di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso
 Ghetto – opera teatrale di Yehoshua Sobol
 Ghetto Boys - banda criminale britannica